Ali Maâloul (1990) – calciatore tunisino
 Nabil Maâloul (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore tunisino